

Toponyme 

Sahil, en Arabie saoudite
Sahil, une ville d'Azerbaïdjan
Sahil, une station du métro de Bakou

Patronyme 

 Abdel Hamid Sahil (1957-), athlète algérien, spécialiste du saut en hauteur.
 Mohammed Sahil (1963-), joueur de football international marocain.